Этот список содержит перечень публикаций по вселенной Звёздных врат.

Справочники

Новелизации фильма

Новелизации сериала

Рассказы 
В журнале «Stargate Magazine», который издаётся Titan Publishing также публикуются короткие рассказы от авторов книг о Звёздных вратах.

Примечания 

Звёздные врата